Steggall ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Steggall (1826–1905), britischer Komponist
 Jack Steggall (1909–1985), australischer Rugbyspieler
 John Steggall (1855–1935), britischer Mathematiker
 Reginald Steggall (1867–1938), britischer Organist und Komponist
 Zali Steggall (* 1974), australische Skirennläuferin und Politikerin
 Zeke Steggall (* 1971), australischer Snowboarder